Die BellSouth Open 2004 waren ein Tennisturnier, welches vom 9. bis 15. Februar 2004 in Viña del Mar stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2004 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. Es fand zusammen mit den Siebel Open in San José und den Milan Indoor in Mailand statt. Beide gehörten, genau wie das Turnier in Santiago zur Kategorie der ATP International Series.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Spanier David Sánchez, der auch dieses Jahr bei dem Turnier erfolgreich war. Er wurde erst im Halbfinale von der Nummer 2 der Setzliste Gustavo Kuerten gestoppt. Kuerten unterlag anschließend das Finale gegen den an Position 5 gesetzten Turniersieger von 2002 Fernando González, der im gesamten Turnierverlauf keinen Satz abgegeben hatte. Er gewann den vierten Titel seiner Karriere.
Die Titelverteidiger im Doppel, Agustín Calleri und Mariano Hood, spielten dieses Jahr nicht zusammen, da nur Hood erneut teilnahm. Er spielte mit dem Turniersieger von 2001 Lucas Arnold Ker, mit dem sogar topgesetzt war. Sie schieden im Viertelfinale aus. Mit Juan Ignacio Chela und Gastón Gaudio gewann zum dritten Mal eine argentinische Paarung. Im Finale der Ungesetzten besiegten sie Nicolás Lapentti und Martín Rodríguez. In dieser Konstellation sowie auch individuell war es der erste Titel der beiden.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 308.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 333.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2004
Tennisturnier in Viña del Mar